Denna artikel listar medaljfördelningen vid panamerikanska spelen 2011 som anordnades 14–30 oktober 2011 i Guadalajara i Mexiko.

Medaljfördelning

Källor

Referenser

2011
Panamerikanska spelen 2011